

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ede Reményi, (1828-1898), compositeur et violoniste hongrois ;
 József Reményi, (1887–1977), sculpteur hongrois ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme